Константи́н Сурко́в:
 Сурков, Константин Александрович (род. 1960) — российский офицер-подводник, Герой Российской Федерации.
 Сурков, Константин Викторович (род. 1956) — российский государственный и политический деятель.